Cisie peut désigner en Pologne :
voïvodie de Mazovie
 Cisie, village du powiat de Mińsk
 Cisie, village du powiat de Wołomin

voïvodie de Petite-Pologne
 Cisie, village